Europacupen i fotboll 1969/1970 vanns av Feyenoord, Nederländerna som i finalmatchen besegrade Celtic, Skottland med 2–1 på övertid i Milano den 6 maj 1970. För första gången gick titeln till ett lag från Nederländerna, vilket också skulle komma att ske de kommande tre säsongerna. En prestation i sig var att vinnarna Feyenoord under turneringens gång inte släppte in ett enda mål på sin hemmaplan.

Inför Europacupen i fotboll 1969/1970 försvann nu den vid lika antal mål, både sammanlagt och på bortaplan (också efter förlängning), tidigare avgörande omspelsmatchen. Den ersattes av slantsingling som tidigare tillämpats först efter att en omspelsmatch slutat oavgjord efter förlängning.

Kvalspel

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1969/1970 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1969/1970
Fotbollssäsongen 1969/1970
1969 i Europa
1970 i Europa